Košnica je ime več naselij:

 Košnica pri Celju
 Košnica, Gorica pri Slivnici
 Košnica, Šentjur pri Celju
 Košnica, Hrvaška